Cally Palace Hotel Golf Course is een golfbaan in Gatehouse of Fleet in Schotland. De golfbaan maakt onderdeel uit van het "Cally Palace Hotel & Golf Course" en heeft 18 holes. Cally Palace Hotel Golf Course is opgericht in 1994 en ontworpen door Tom Macaulay.

Het is niet mogelijk om lid te worden van de golfbaan. Er worden ook geen wedstrijden op Cally Palace Hotel Golf Course gespeeld.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland